Meigs megye – megye az USA Ohio államában
Meigs megye – megye az USA Tennessee államában